Scafa ima više značenja:
 Scafa, Benevento
 Scafa, Messina
 Scafa, Pescara